Farmers Classic 2012 — 86-й розыгрыш профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Лос-Анджелесе, США, и являющегося частью Мирового Тура ATP в рамках серии ATP 250. Также соревнование продолжало мужскую часть сезона US Open Series того сезона.

В 2012 году турнир прошёл с 23 по 29 июля.

Первым сеянным в одиночном турнире был Бенуа Пер (№ 47 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Сэм Куэрри выигрывает 1й титул в сезоне и 7й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Ричардас Беранкис уступает свой дебютный финал соревнования основного тура ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Рубен Бемельманс побеждает в своём дебютном финале соревнования основного тура ассоциации.
 Ксавье Малисс выигрывает 2й титул в сезоне и 8й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Farmers Classic

 Мировой тур ATP 2012
 US Open Series 2012

 Мировой тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль турнира на сайте АТР 
 

США
Теннис
Июль 2012 года
2012
Лос-Анджелес